August Kiuru (1922-2009), fondeur finlandais
Krista Kiuru (née en 1976), femme politique finlandaise
Pauli Kiuru (né en 1962), triathlète finlandais
Tami Kiuru (né en 1976), sauteur à ski finlandais

Patronyme finnois